Nationale weg 2 (Albanië)
Nationale weg 2 (Griekenland)
Nationale weg 2 (Japan)
Nationale weg 2 (Vietnam), zie Quốc lộ 2

Zie ook
Voor overige N-wegen zie N2 (doorverwijspagina)